Melnikowo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 Melnikowo (Region Altai), in der Region Altai
 Melnikowo (Iwanowo), in der Oblast Iwanowo
 Melnikowo (Jaroslawl), in der Oblast Jaroslawl
 Melnikowo (Kaliningrad), in der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Rudau, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Melnikowo (Kirow, Pischanski), in der Oblast Kirow, Pischanski rajon
 Melnikowo (Kirow, Santschurski), in der Oblast Kirow, Santschurski rajon
 Melnikowo (Kostroma, Buiski), in der Oblast Kostroma, Buiski rajon
 Melnikowo (Kostroma, Nerechtski), in der Oblast Kostroma, Nerechtski rajon
 Melnikowo (Leningrad), in der Oblast Leningrad
 Melnikowo (Moskau), in der Oblast Moskau
 Melnikowo (Nischni Nowgorod, Gorodezki), in der Oblast Nischni Nowgorod, Gorodezki rajon
 Melnikowo (Nischni Nowgorod, Scharangski), in der Oblast Nischni Nowgorod, Scharangski rajon
 Melnikowo (Smolensk), in der Oblast Smolensk
 Melnikowo (Tomsk), in der Oblast Tomsk
 Melnikowo (Tscheljabinsk), in der Oblast Tscheljabinsk
 Melnikowo (Twer), in der Oblast Twer
 Melnikowo (Udmurtien), in der Republik Udmurtien
 Melnikowo (Wologda, Sokolski), in der Oblast Wologda, Sokolski rajon
 Melnikowo (Wologda, Wologodski), in der Oblast Wologda, Wologodski rajon